Caymanabyssia är ett släkte av snäckor. Caymanabyssia ingår i familjen Pseudococculinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Caymanabyssia